Alexandre Pilati (1996-), joueur français de rugby à XV.
  (1810-1877), compositeur et chef d'orchestre français.
 Carlantonio Pilati (1733-1802), publiciste italien.
 Mario Pilati (1903–1938), compositeur italien de musique classique de la période moderne.
 Stefano Pilati (1965-), styliste italien.